Picardo ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Picardo (* 1972), gibraltarischer Politiker
 Ralph Picardo, US-Gewerkschafter, der in das Verschwinden seines Präsidenten Jimmy Hoffa verwickelt ist 
 Robert Picardo (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Picado
 Picard
 Pichardo